Киран:

Топоним 
 Киран — село в Кяхтинском районе Бурятии.
 Киран — трансграничная река в Монголии и России (Бурятия).

См. также 
 Киран, Киранское — горько-солёное озеро на юге Бурятии.
 Курорт Киран — посёлок в Кяхтинском районе Бурятии на берегу озера Киран.
 Усть-Киран — село в Кяхтинском районе Бурятии.

Персоналии 
 Киран, Удай (1980—2014) — индийский актёр, снимавшийся преимущественно в телугуязычных фильмах.